Мерван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Мерван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея